Виллафранка () — часть названия ряда коммун Италии.
 Виллафранка д’Асти — коммуна в провинции Асти, регион Пьемонт.
 Виллафранка ди Верона — коммуна в провинции Верона, регион Венето.
 Виллафранка Падована — коммуна в провинции Падуя, регион Венето.
 Виллафранка Пьемонте — коммуна в провинции Турин, регион Пьемонт.
 Виллафранка ин Луниджана — коммуна в провинции Масса-Каррара, регион Тоскана.
 Виллафранка Сикула — коммуна в провинции Агридженто, регион Сицилия.
 Виллафранка Тиррена — коммуна в провинции Мессина, регион Сицилия.

См. также 
 Виллафранк — геологический термин, то же, что Виллафранкский ярус.
 Вилла-Франкская зоологическая станция
 Вилла Франка — здание в городе Советск (Калининградская область), памятник архитектуры.
  — здание в коммуне Масса, (Италия).
 Вильяфранка (значения)
 Вильфранш